Улица Академика Парина — улица в Приволжском районе Казани.

Название 
Улица названа в 1972 году в честь Василия Васильевича Парина (1903—1971) — выдающегося советского учёного, физиолога, академика АМН СССР (1944) и АН СССР (1966). 

Название улицы официально утверждено постановлением Совета Министров Татарской АССР от 22 сентября 1972 года № 35.

Территориальное расположение 
Улица Академика Парина находится на территории жилого района Горки, пролегая с востока (недалеко от места пересечения улицы Сыртлановой с проспектом Победы) на запад до Оренбургского тракта. 

Особенность улицы заключается в том, что транспортное сообщение по ней возможно лишь на её западном участке — от Оренбургского тракта до улицы Хусаина Мавлютова (около 800 метров), в то время как по восточному участку пролегает старая защитная лесополоса длиной до 500 метров, окультуренная и преобразованная в 2016 году в пешеходную бульварную зону под названием «Сквер по улице Академика Парина».

По западному участку улицы Академика Парина проходит граница между 5-м микрорайоном (расположен с северной стороны) и Деревней Универсиады (расположена с южной стороны). Восточный участок улицы Академика Парина (бульварная зона) является южной границей 4-го микрорайона.

Общая длина улицы Академика Парина, с учётом проезжего и пешеходного участков, составляет около 1,3 км.

История 
Несмотря на то, что название улицы Академика Парина было утверждено в 1972 году, её самой в то время ещё не существовало. Улица значилась лишь в проекте застройки Горок, в то время как на местности по линии её обозначения пролегала грунтовая дорога вдоль защитной лесополосы.

На туристских схемах Казани, выпущенных в 1977 и 1980 годах и отличающихся высокой степенью искажения в отображении картографической информации, улица Академика Парина отсутствует, а по линии её прохождения картографами обозначен проспект Победы, который, по их версии, проложен не прямо, а с поворотом вправо под углом 45 градусов.

Улица Академика Парина появляется лишь на схеме пассажирского транспорта Казани 1988 года, поскольку к тому времени она уже начала застраиваться. Но даже в этой схеме информация об улице отображена искажённо, так как возможность транспортного сообщения, вопреки реальности, показана на всём её протяжении.

Архитектурный облик улицы Академика Парина формировался в два этапа. Во второй половине 1980-х — 1990-х годах её северная сторона (4-й и 5-й микрорайоны Горок) застраивалась типовыми преимущественно девяти- и десятиэтажными жилыми домами. В 2000-е годы получило архитектурное оформление её южная сторона: сначала на восточном (пешеходном) участке были возведены торговый центр «Сити Центр» и фитнес-центр «Планета фитнес». Затем на западном участке в 2009—2013 годах была построена Деревня Универсиады — крупнейший в России студенческий кампус. Данный объект, состоящий из комплекса административных, учебных и жилых зданий, а также спортивных сооружений, возводился к XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года. Завершающее оформление улица получила в 2016 году после открытия Сквера по улице Академика Парина.

Транспорт 
По улице Академика Парина ходят автобусы 47 маршрута и троллейбусы 8 маршрута.

Объекты, расположенные на улице 
На улице Академика Парина расположены следующие значимые объекты (перечислены в направлении с востока на запад):
 Сквер по улице Академика Парина;
 Фитнес-центр «Планета фитнес» (ул. Академика Парина, 1);
 Торговый центр «Сити Центр»: 1-й корпус (ул. Хусаина Мавлютова, 45) и 2-й корпус (ул. Академика Парина, 3);
 Управление Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани (ул. Академика Парина, 16);
 Детский сад № 31 (ул. Академика Парина, 20А);
 Деревня Универсиады.

Примечания 

Улицы Казани
Улицы Приволжского района Казани